Простота — свойство, качество или условие, которое считается простым и элементарным по составу. Часто обозначает красоту, чистоту или ясность. Простые вещи часто легче разъяснить и понять, чем сложные. Простота может означать свободу от трудностей, напряжения или путаницы. Также простота может относиться к простому образу жизни.

Принцип простоты 
Данный принцип основывается на глубокой связи между простотой и интуитивной очевидностью. Он стремится минимизировать средства и усилия для достижения целей.Универсальный закон и эстетический идеал японского искусства. 

Принцип позволяет увидеть большое в малом, возвышенное в обычном, изысканное в грубом, глубокое в простом.

Вытекает из прозрачности Пустоты и из первозданной непосредственности Таковости, а значит из их взаимопереходов, представляющие собой способ движения и существования Абсолюта.

Простота проявляется как следствие единства Таковости и Пустоты, Бытия, и Ничто, то есть Абсолюта, который в каждый момент времени находится в центре Вселенной и движется по самым простым и идеальным траекториям. Как отмечал С.С. Аверинцев, и в западном теизме Бог наделялся простотой, которая выражала такие качества как неделимость и несводимость к каким либо составляющим частям.

Фундаментальный характер принципа простоты признается как восточными, так и западными философами и теоретиками искусства. В античной натурфилософии, даосизме и буддизме возникли представления о изначальной простоте природы и необходимости для человека достигать гармонии с ней путем простых, экономных действий.

Высказывания 
 «Надо делать настолько просто, насколько это возможно, но не проще.» — Альберт Эйнштейн (1879—1955)
 «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота.» — Амвросий Оптинский
 «Наши жизни засорены деталями; проще, проще.» —  Генри Дэвид Торо (1817—1862)
 «Простота - это то, что сложнее всего на свете; это крайний предел опытности и последнее усилие гения.» — Жорж Санд
 «Все гениальное - просто.» — Йозеф Геббельс
 «Простота означает достижение максимального эффекта минимальными средствами.» — Коити Кавана, архитектор ботанических садов
 «Отказывайтесь от всего, без чего можно обойтись.» —  Максим Власов
 «Тем, что описать непросто, пользоваться просто не получится.» —  Неизвестный
 «Правду всегда можно узнать по ее красоте и простоте.» — Ричард Филлипс Фейнман (1918—1988)

Источники информации 
 Simplicity, Wikipedia, 19 января 2007.

См. также 
 Сложность
 Принцип KISS
 Бритва Оккама

Литература 
 Schmölders, Claudia (1974). Simplizität, Naivetät, Einfalt – Studien zur ästhetischen Terminologie in Frankreich und in Deutschland, 1674–1771. PDF, 37MB 
 Scott, Brian (1996) "Technical Notes on a Theory of Simplicity", Synthese 109 281–289.
 Simon, Herbert A. (1962) The Architecture of Complexity Proceedings of the American Philosophical Society 106, 467–482.
Wilson, R. A. a. K., Frank C., (1999). The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. parsimony and simplicity p. 627–629.

Философия